Хью де Бардольф (; 29 сентября 1259 — сентябрь 1304) — английский аристократ, 1-й барон Бардольф с 1299 года.

Биография 
Хью де Бардольф принадлежал к старинному роду, владевшему землями в Восточной Англии. Он был сыном Уильяма де Бардольфа и Джулианы Гурней. В 1289 году Хью унаследовал поместья отца, в 1295 году — матери. Известно, что он был посвящён в рыцари и участвовал в войнах короля Эдуарда I в Шотландии и на континенте. 6 февраля 1299 года Бардольф был вызван в парламент, и это событие считается началом истории баронии Бардольф.

Сэр Хью был женат на Изабелле Аквиллон, дочери сэра Роберта Аквиллона и Джоан де Феррерс. В этом браке родился сын Томас, 2-й барон Бардольф.

Предки 

</center>

Примечания 

Бароны Бардольф